Wynona Records — італійський лейбл заснований у 2000 році, який продюсує тільки поп-панк альбоми.

Артисти, що випускаються або випускались на лейблі 
Duff
Your Hero
Thousand Millions
Over It
If I Die Today
Know Margaret
New Hope
9MM
Absinthe Glow
Ephen Rian
Forty Winks
Helia
Highschool Dropouts
Holiday With Maggie
Hopes Die Last
Mcrackins
Meanwhile
Melody Fall
Sevenlowdown
Stinking Polecats
Strength Approach
The Gaia Corporation
The Jersey Line
The Manges
The Rituals
Vanilla Sky
Bedtime for Charlie

Посилання 
Офіційний вебсайт Wynona Records
Wynona Records MySpace 

Італійські лейбли звукозапису
Підприємства, засновані 2000